Revuelta de Toledo puede referirse a:
Revuelta de Sindola de 853 -véase Historia medieval de España#Emirato Omeya independiente-
Revuelta antijudía de Toledo de 1391 (18 de junio), durante las revueltas antijudías de 1391.
Revuelta anticonversa de Toledo (desambiguación).
Revuelta comunera de Toledo de 1520 (16 de abril), el comienzo de las Comunidades de Castilla.